

Топоніми 
 Аоморі — місто в Японії, у префектурі Аоморі.
 Аоморі — префеткура в Японії, на півночі острова Хонсю.
 Аоморі — рівнина на півночі острова Хонсю, де розташоване місто Аоморі.

Інше 
 Аоморі — японське прізвище.